Авл Пако́ний Саби́н (; умер после 58 года) — древнеримский политический деятель из плебейского рода Пакониев, консул-суффект 58 года.

Биография 
Авл принадлежал к неименитому плебейскому роду. О его гражданско-политической деятельности известно только лишь то, что с июля по декабрь 58 года он занимал должность консула-суффекта совместно с Авлом Петронием Лурконом.

Литература 
 Paul A. Gallivan. «Some Comments on the Fasti for the Reign of Nero» In: Classical Quarterly (N. Ser.) 24.2 (1974) 290−311, 291.

Паконии